Stroz oder Strož ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stroz (1656–1724), Abt des Stiftes St. Lambrecht
 Daniel Strož (* 1943), tschechischer Dichter, Publizist, Verleger, Literaturkritiker, Mäzen und Politiker